Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2009 vond plaats van 3 tot en met 9 mei 2009 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 66e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rome 2009. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zeventien speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Jelena Janković was als derde geplaatst. Ze bereikte de kwartfinale, waarin ze haar meerdere moest erkennen in Svetlana Koeznetsova

Het eerste reekshoofd Dinara Safina uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar als zevende geplaatste landgenote Svetlana Koeznetsova in twee sets. Safina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Rome op haar naam te schrijven, nadat ze in 2006 al eens in de finale stond. Het was haar tiende WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelhoudsters Chan Yung-jan en Chuang Chia-jung waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, bereikte de kwartfinale. Daarin verloren zij van het vijfde reekshoofd Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama.

Het als zevende geplaatste duo Hsieh Su-wei en/ Peng Shuai won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vijfde geplaatste koppel Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama in twee sets, met een tiebreak om de tweede set te beslissen. Het was hun derde gezamenlijke titel. Hsieh had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Peng twee.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
 Toernooischema WTA

Rome 2009
Rome